Юзбашян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Юзбашян, Карен Никитич (1927—2009) — армянский историк.
 Юзбашян, Мариус Арамович (1924—1993) — чекист, председатель КГБ Армянской ССР в 1978—1988.
 Юзбашян, Эрна Николаевна (род. 1958) — советская, армянская эстрадная певица.